Palos Altos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Palos Altos, Guanajuato, San Luis de la Paz, 
 Palos Altos, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar